Monin steht für:
 Monin (Unternehmen), französisches Unternehmen, das hauptsächlich für seine Likör- und Sirup-Produkte bekannt ist
 einen japanischen Ehrentitel (Unterart des in), der an Kaisergemahlinnen verliehen wurde, siehe Liste der Mon’in

Monin ist der Name folgender Personen:
 Georges Monin (1893–1944), Gründer des Unternehmens Monin
 Andrei Sergejewitsch Monin (1921–2007), russischer Mathematiker, Meteorologe und Ozeanologe
 Jean-Francois Monin, französischer Mathematiker
 Jean-Michel Monin (* 1967), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Moning